Ви́ктор Влади́мирович Глу́хов () — российский продюсер, вице-президент Гильдии продюсеров России, почётный кинематографист РФ, заслуженный работник культуры РФ (2006), основатель продюсерской компании «Слово» (1992). С 1993-го года занимал должность вице-президента компании IMT (Italian Mosfilm Tecnica).

Биография 
Окончил экономический факультет ВГИК (1982).

В 1982—1989 годах работал в системе Госкино Министерства культуры РСФСР (заместитель начальника, начальник Контрольно-ревизионного Управления).

В 1989—1999 годах — директор творческого объединения «Слово» киностудии «Мосфильм».

В 1992 году основал ООО «Продюсерская компания „Слово“». С 1993 года — вице-президент компании IMT (Italian Mosfilm Tecnica) по прокату операторской и осветительной техники.

В 1999—2000 годах — заместитель Председателя Государственного комитета Российской Федерации по кинематографии.

В 2000—2001 годах — руководитель Департамента государственного регулирования и развития кинематографии Службы кинематографии Министерства культуры РФ.

С 2001 года — Генеральный директор ОАО «Российский кинопрокат».

Член правления Гильдии продюсеров России.

Почётный кинематографист Российской Федерации.

Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2006).

Кандидат экономических наук.

Смерть 
07 августа 2020 года погиб в Крыму во время прогулки по «Тропе Голицына» в посёлке Новый Свет, сорвавшись со скалы в районе мыса Капчик. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Глухов приехал в Крым, чтобы пообщаться с молодыми кинематографистами, которые собрались на профильном форуме, проходящем рядом с Судаком.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 

Заслуженные работники культуры Российской Федерации
Кандидаты экономических наук